Termenul „utilizator” se poate referi la:

utilizatorul unui calculator;
 membrul unei comunități;
 utilizator al internetului;
 client în branșa IT (hardware sau software);
 utilizatorul unui cont care acordă anumite drepturi în folosirea calculatorului;
 în limbajul comerțului cu stupefiante, cineva care este consumator de droguri.

Vezi și 

 Utilizatori ai Wikipediei (wikipediști)